Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Іву Майолі з рахунком 5–7, 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
  Іва Майолі (фінал)
  Жюлі Алар (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (півфінал)
  Інес Горрочатегі (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Енн Гроссман (чвертьфінал)
  Руксандра Драгомір (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1995 Ford International Championships of Spain Draw

Одиночний розряд